Veternica (Novi Golubovec) - plaats in Kroatië
 Veternica (rivier) - rivier in Servië
 Veternica (grot) - grot in Zagreb